A 759-es jelzésű helyközi autóbusz Székesfehérvár, autóbusz-állomás és Martonvásár, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2019. július 1-jén a Velencei-tó környéki autóbuszvonalakon bevezették a háromjegyű vonalszámozást. A 759-es autóbusz Székesfehérvár és Martonvásár között közlekedik Dinnyés, Gárdony, Velence, Kápolnásnyék és Baracska érintésével.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
|végállomás||31
!rowspan=19|∫
|align=left|
|-
|1||Székesfehérvár, Gáz utca||30
|align=left|
|-
|2||Székesfehérvár, Király sor||29
|align=left|
|-
|3||Székesfehérvár, Fiskális út ||28
|align=left|
|-
|4||Székesfehérvár, Zombori út ||27
|align=left|
|-
|5||Székesfehérvár, Lomnici utca||26
|align=left|
|-
|6||7 sz. főút, dinnyési elágazás||25
|align=left|
|-
|7||Dinnyés, seregélyesi elágazás*||24
|align=left|
|-
|8||Agárd, horgásztanya bejárati út ||23
|align=left|
|-
|9||Agárd, Csutora Csárda||22
|align=left|
|-
|10||Agárd, strandfürdő, bejárati út||21
|align=left|
|-
|11||Agárd, Nádas Étterem ||20
|align=left| (Agárd)
|-
|12||Agárd, iskola*||19
|align=left|
|-
|13||Agárd, Géza utca*||18
|align=left|
|-
|14||Agárd, gyógyfürdő*||17
|align=left|
|-
|15||Gárdony, Iskola utca*||16
|align=left|
|-
|16||Gárdony, rendőrség*||15
|align=left|
|-
|17||Gárdony, ALDI ||14
|align=left|
|-
|18||Gárdony, vasútállomás||13
|align=left|
|-
|∫||Gárdony, Kék Tó Étteremvonalközi végállomás||∫||1
|align=left|
|-
|19||Gárdony, Kisfaludi utca||12
|rowspan=13|∫
|align=left|
|-
|20||Gárdony, Depó Áruház||11
|align=left|
|-
|21||Velence, Cápa Vendéglő||10
|align=left| (Velencefürdő)
|-
|22||Velence, Szakorvosi Rendelőintézet||9
|align=left|
|-
|*||Velence, Liget iskolavonalközi végállomás||*
|align=left|
|-
|23||Velence, Lidó||8
|align=left|
|-
|24||Kápolnásnyék, GOV||7
|align=left|
|-
|25||Kápolnásnyék, Pettend||6
|align=left|
|-
|26||Baracska, Annatelepi elágazás||5
|align=left|
|-
|27||Baracska, villanytelep||4
|align=left|
|-
|28||Baracska, Kossuth utca||3
|align=left|
|-
|29||Martonvásár, Fehérvári utca||2
|align=left|
|-
|30||Martonvásár, posta||1
|align=left|
|-
|31||Martonvásár, vasútállomásvégállomás||0||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállókat csak néhány járat érinti.

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Székesfehérvár autóbuszvonalai
Martonvásár autóbuszvonalai